Westfront bezeichnet:

 Westfront (Erster Weltkrieg), Frontverlauf im Ersten Weltkrieg 1914–1918
 Westfeldzug, Frontverlauf im Zweiten Weltkrieg 1940
 Deutsche Westfront 1944/1945, Frontverlauf im Zweiten Weltkrieg 1944–1945
 Westfront (Russisches Kaiserreich), russische Heeresgruppe im Ersten Weltkrieg
 Westfront (Rote Armee), sowjetische Heeresgruppe im Zweiten Weltkrieg
 Westfront Productions, Name eines in Deutschland ansässigen Musik-Produktionsstudios
 Westfront 1918, Antikriegsfilm von 1930
 West-Front, deutsche Soldatenzeitung, die während des Zweiten Weltkriegs erschien

Siehe auch: